Майкъл Смит може да се отнася за:

 Майкъл Смит (химик) — (1932-2000) е канадски биохимик, от британски произход, печели Нобелова награда за химия през 1993 г.;
 Майкъл Смит — британски писател на научна фантастика и фентъзи;
 Майкъл Смит (астронавт) — астронавт на НАСА, загинал в катастрофата на совалката Чалънджър.
 Майкъл Смит (баскетболист) — американски баскетболист, роден през 1965 г. в Рочестър, САЩ.